Сезон 1992 года стал для ФК «Локомотив» Москва первым в чемпионатах России.

Команда

Основной состав

Чемпионат России 1992 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 1992

Предварительный этап 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Турнирная таблица

Финальный этап 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Статистика

Кубок СССР 1991/92 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1991/1992

Плей-офф 

* Команды Украины вышли из розыгрыша Кубка СНГ. Харьковчанам засчитано техническое поражение.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Локомотив» Москва

1992
Локомотив Москва
Чемпионат России по футболу 1992